O Conde Dookan de Serenno, também conhecido por seu nome Sith Darth Tyranus, é um personagem fictício da franquia Star Wars, criada por George Lucas . Um dos principais antagonistas da trilogia prequela de Star Wars, ele aparece tanto no Episódio II - Ataque dos Clones (2002) quanto no Episódio III - A Vingança dos Sith (2005), interpretado por Christopher Lee, como bem como mídias associadas, como livros, quadrinhos, séries de televisão e videogames. O personagem é dublado por Corey Burton na série de animação Star Wars: Clone Wars (2003-2005) e The Clone Wars (2008-2020), enquanto Lee reprisou o papel no filme de animação de 2008 que lançou a última série.

No universo Star Wars, Dookan é um Conde de seu planeta natal, Serenno, uma figura política e um ex- Mestre Jedi, que foi treinado por Yoda e foi o mentor de Qui-Gon Jinn . Depois de ficar desiludido com a corrupção dentro do Senado da República Galáctica e perder sua fé na Ordem Jedi, ele eventualmente cai para o lado negro da Força e se torna o aprendiz Sith de Darth Sidious depois de Darth Maul. Dookan desempenha um papel fundamental na ascensão de Sidious ao poder, liderando a Confederação de Sistemas Independentes, composta por vários sistemas planetários que buscam a independência da República, durante as Guerras Clônicas, e planejando a criação do exército de clones usado pela República em seu conflito com a Aliança Separatista. Embora Dookan espere que isso lhe permita governar a galáxia ao lado de Sidious, a quem ele secretamente planeja derrubar, ele é finalmente traído por seu mestre, que organiza sua morte nas mãos de seu eventual substituto, Anakin Skywalker.

O personagem do Conde Dookan e o retrato de Christopher Lee nos filmes anteriores foram recebidos com reações geralmente positivas de fãs e críticos. Desde o lançamento dos filmes, Dookan tem sido destacado como um dos melhores vilões de Star Wars, e um contraste para Anakin Skywalker, cuja transformação em Darth Vader é prenunciada pela queda de Dookan para o lado negro. O personagem também se tornou muito popular entre a base de fãs de Star Wars, ganhando seguidores cult.

Aparências

O Ataque dos Clones 
O Conde Dookan é apresentado em Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones como um ex-Mestre Jedi que abandonou a Ordem Jedi após perder a fé na República que os Jedi serviam. Ele também é o líder da Confederação de Sistemas Independentes, uma federação de sistemas planetários que se rebelou contra a República Galáctica. Dookan acredita que a República é corrupta e que seus políticos estão mais interessados em manter a burocracia e enriquecer-se do que em representar adequadamente seu povo.

Enquanto isso secretamente Dookan no planeta Geonosis governado por uma monarquia absolutista representado pelo arquiduque Pogo o menor forma o conselho separatista um grupo de corporações poderosas que constroem um exército droide para os separatistas e se tornam os novos governantes da Confederação a monarquia geonosiana tinha seu propio assento no conselho.
Dookan recruta o caçador de recompensas Jango Fett (Temuera Morrison) para assassinar Padmé Amidala (Natalie Portman) em Coruscant, mas o atentado contra sua vida é frustrado. Uma luta com Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) força Fett a fugir de Kamino para Geonosis, e o caçador de recompensas se encontra com seu benfeitor. Depois de capturar Obi-Wan em Geonosis, Dookan diz a ele que está tentando salvar a República, explicando que milhares de senadores estão sob a influência de um Lorde Sith chamado Darth Sidious. Na tentativa de convencer Obi-Wan a se juntar a ele, Dookan o lembra de seu falecido mestre, Qui-Gon Jinn, que era aprendiz de Dookan, e afirma que ele também não teria servido à República se soubesse que um Sith estava em ao controle. Padmé e Padawan Anakin Skywalker de Obi-Wan (Hayden Christensen) mais tarde viajam para Geonosis para salvar Obi-Wan, mas também são capturados, e todos os três são prontamente condenados à morte.

Uma equipe de ataque Jedi finalmente chega ao planeta para resgatar o trio, e logo se junta ao novo exército de clones da República, resultando em uma batalha em grande escala entre a República e as forças Separatistas. Dookan tenta fugir, mas Obi-Wan e Anakin o seguem e o envolvem em um duelo de sabres de luz. Dookan subjuga Anakin com relâmpagos da Força e duela e fere Obi-Wan com seu sabre de luz. Quando Anakin vem em defesa de Obi-Wan, Dookan então duela com ele, culminando com ele cortando o braço do jovem Padawan. O velho Mestre Jedi de Dookan, Yoda ( Frank Oz ), chega e os dois duelam. Incapaz de igualar a destreza de Yoda, Dookan o distrai usando a Força para desalojar um grande pilar e enviá-lo caindo em direção a Anakin e Obi-Wan. Enquanto Yoda os salva, Dookan escapa. Dookan chega em Coruscant, trazendo os desenhos Geonosian da Estrela da Morte para Sidious e informa seu mestre que seu plano está funcionando: "A guerra começou."

The Clone Wars (filme)No filme CGI de 2008 Star Wars: The Clone Wars, o Conde Dookan planeja trazer Jabba, o Hutt, para as dobras da Confederação, convocando o tio de Jabba, Ziro, o Hutt, para sequestrar o filho de Jabba, Rotta. Depois que os agentes de Ziro entregam o Hutt ao planeta Teth, Dookan  contata Ziro novamente para providenciar que seu servo Asajj Ventress (dublado por Nika Futterman ) tome a custódia de Rotta. Quando Jabba pede ajuda Jedi para resgatar seu filho, Dookan planeja incriminar o Jedi pelo crime. Dookan duela com Anakin (dublado por Matt Lanter ) pela primeira vez desde seu encontro em Ataque dos Clones . O duelo termina em empate, e Anakin e seu Padawan Ahsoka Tano ( Ashley Eckstein ) acabam frustrando o plano de Dookan.
 A Vingança dos Sith 
Na abertura de Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith, ambientado três anos depois, Dookan e o comandante Separatista General Grievous (Matthew Wood) sequestraram o Supremo Chanceler Palpatine (Ian McDiarmid) - alter ego de Sidious - como parte de um plano orquestrado por Palpatine para atrair Anakin para o lado negro da Força . Anakin e Obi-Wan embarcam na nave de Grievous e confrontam Dookan, que deixa Obi-Wan inconsciente, deixando Anakin para enfrentar o Lorde Sith sozinho. Anakin cede ao seu ódio por Dookan e usa o lado negro para dominá-lo, cortando ambas as mãos de Dookan e deixando-o indefeso. Sidious, como Palpatine, então diz a Anakin para executar Dookan no local, traindo Dookan. Após a hesitação inicial, Anakin decapita Dookan brutalmente. Este ato desencadeia uma cadeia de eventos que leva à eventual queda de Anakin para o lado negro e transformação em Darth Vader, sucedendo Dookan como aprendiz de Sidious e cumprindo seu objetivo final: ajudar a eliminar a Ordem Jedi e formar o Império Galáctico.

 The Clone Wars 
Na série de animação de 2008 Star Wars: The Clone Wars, ambientada entre O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith, Dookan é o líder político dos Separatistas e um dos principais antagonistas. Além de enviar Grievous e Ventress em missões para antagonizar a República, entre as missões mais notáveis estão a tentativa de criar um exército Sith para Palpatine, vista no inicio da segunda temporada e executada pelo líder corporativo separatista Vice-reiNute Gunrey, as tentativas de suprimir insurgências em Ryloth e Onderon que eram vistas como uma ameaça aos Sith. vistas na primeira terceira e quinta temporada, executadas pelo Emir Wat Tambor líder da corporação União Tecnológica e pelo rei Sanjay Rash. E a tentativa de enfraquecer as resistencias ao reinado dos Sith subjugando mundos como Mon Cala.

Na terceira temporada, Dookan é forçado a eliminar seu aprendiz Ventress para provar sua lealdade a Darth Sidious. Ventress sobrevive, no entanto, e trabalha com Mãe Talzin (Barbara Goodson) para matar Dookan, dando-lhe Savage Opress ( Clancy Brown ) como um aprendiz substituto. Durante um confronto entre Dookan e Ventress, Savage liga os dois. Na quarta temporada, Dookan derrotou Anakin em três duelos de sabres de luz separados e se vingou de Ventress ao fazer o General Grievous ordenar o genocídio sistemático das Irmãs da Noite.

Na sexta temporada, Dookan descobre que o clone trooper Tup executou a Ordem 66 prematuramente e trabalha nos bastidores para impedir a investigação da República. Ele então manipula o Clã Bancário e seu representante Rush Clovis (Robin Atkin Downes) para colocar todos os seus recursos nas mãos dos Sith, levando a guerra ao planeta Scipio. Mais tarde, os Jedi encontram um sabre de luz pertencente ao falecido Mestre Jedi Sifo-Dyas - a quem Dookan assassinou anos antes - e começam uma investigação. Sidious força Dookan a limpar seu rastro. Dookan confronta Anakin e Obi-Wan em Oba Diah, revelando seu alter ego Darth Tyranus aos Jedi, e eles percebem que foi ele quem criou o exército de clones. Algumas investigações adicionais por Yoda levam Dookan e Sidious a realizar um ritual Sith em uma tentativa malsucedida de quebrar o Mestre Jedi; em uma tentativa de ipedir que ele descubra o segredo da imortalidade (que foi tranferido a Obi-Wan em A vingança dos Sith em uma visão vivida por Yoda, Dookan luta contra Anakin, que rapidamente o derrota e o executa, de uma maneira muito semelhante à sua eventual morte.A Vingança dos Sith

Na abertura de Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith, ambientado três anos depois de Ataque dos Clones, Dookan e o comandante Separatista General Grievous (Matthew Wood) sequestraram o Supremo Chanceler Palpatine (Ian McDiarmid) - alter ego de Sidious - como parte de um plano orquestrado por Palpatine para atrair Anakin para o lado negro da Força. Anakin e Obi-Wan embarcam na nave de Grievous e confrontam Dookan, que deixa Obi-Wan inconsciente, deixando Anakin para enfrentar o Lorde Sith sozinho. Anakin cede ao seu ódio por Dookan e usa o lado negro para dominá-lo, cortando ambas as mãos de Dookan e deixando-o indefeso. Sidious, como Palpatine, então diz a Anakin para executar Dookan no local, traindo Dookan. Após a hesitação inicial, Anakin decapita Dookan brutalmente. Este ato desencadeia uma cadeia de eventos que leva à eventual queda de Anakin para o lado negro e transformação em Darth Vader, sucedendo Dookan como aprendiz de Sidious e cumprindo seu objetivo final: ajudar a eliminar a Ordem Jedi e formar o Império Galáctico.

Chefes nos jogos eletrônicos
Assassinos em massa fictícios
Personagens com habilidades elétricas
Condes fictícios
Ditadores fictícios